Colligan ist der Familienname folgender Personen:

 Ed Colligan (* 1961), US-amerikanischer Manager
 George Colligan (* 1969), US-amerikanischer Jazzpianist und Komponist